«Женщина и паяц» () — роман французского писателя Пьера Луиса.

и ряд его экранизаций

 Женщина и паяц () — 1920, США, реж. Реджиналд Баркер.
 Женщина и паяц — 1929, Франция, реж. Жак де Баронселли.
 Женщина и паяц — 1958, Франция — Италия, реж. Жюльен Дювивье.
 Женщина и паяц — 1992, Испания — Франция, реж. Марио Камус (ТВ).
 Женщина и паяц — 2007, Франция, реж. Ален Шварцштайн (ТВ) .